Еле́на Андре́евна Алекса́ндрова (род. 6 апреля 1975, Москва) — биолог, миколог, научный журналист, издатель. С 2003 года — игрок в телевизионную версию «Что? Где? Когда?».

Биография 
Родилась 6 апреля 1975 года, в Москве, окончила биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедра микологии и альгологии (грибы и водоросли). Работала в институте Микробиологии РАН (кафедра микологии), издательстве Альпина Паблишер, журнале «Арктика». В 2012 году разработала первую российскую синтетическую трюфельную эссенцию. С 2019 года — сооснователь компании Fungiline, c 2020 года — издательства «Био-пресс».

Семья 
 Родители:
 Отец — кандидат физико-математических наук Александров Андрей Алексеевич;
 Мать — кандидат технических наук Александрова Ирина Алексеевна.
 Старшая сестра — Александрова Наталья Андреевна
 Первый муж — Поташев Максим Оскарович.
 Дети: близнецы Роман и Андрей (от брака с Поташёвым).
 Второй муж — Вишневский Михаил Владимирович. 
 Дети: Василиса, Ян.

«Что? Где? Когда?» 
В «Что? Где? Когда?» пришла в 1999 году, сразу в команду московской высшей лиги, после этого играла в команде Михаила Смирнова, затем в команде Максима Поташева «Афина» (2000—2009). Свою первую игру в телеклубе «Что? Где? Когда?» сыграла в 2003 году (игра победителей Чемпионата Мира по Что? Где? Когда?, затем играла в команде Валентины Голубевой в 2005 году и команде Максима Поташева. С 2010 года играет в команде Андрея Козлова. В 2016 году сыграла капитаном команды «Хрустальных атомов». Обладательница четырёх «Хрустальных атомов». Обладательница «Хрустальной совы» (осень 2021).

Достижения 
В спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» имеет следующие основные достижения:
 чемпион мира 2003 года.
 чемпион России (2001, 2008 годов)

Участвовала в программе «Кто хочет стать миллионером?» (в паре с Михаилом Дюбой, выигрыш 400 000 рублей — эфир 22 июля 2017)

Библиография

Примечания 

Выпускники биологического факультета МГУ